Ribes puede referirse a:

Lugares
 Ribes, comuna francesa situada en Ardèche.

Botánica
 Género ribes.

Especies
Ribes aciculare Sm
Ribes alpestris (Decne) A.Berger 
Ribes alpinum L. 
Ribes ambiguum Maxim.
Ribes americanum Mill.
Ribes aureum Pursh 
Ribes bracteosum Douglas ex Hook. 
Ribes burejense F.Schmidt
Ribes californicum Hook. & Arn.
Ribes cereum Douglas 
Ribes ciliatum Humb. & Bonpl.
Ribes coloradense Cov.
Ribes curvatum Small
Ribes cynosbati L. 
Ribes diacanthum Pall.
Ribes distans Jancz.
Ribes divaricatum Douglas
Ribes echinellum (Cov.) Rehder 
Ribes emodense Rehder
Ribes fasciculatum Siebold & Zucc.
Ribes fragrans Pall.
Ribes gayanum (Spach) Steud.
Ribes giraldii Jancz.
Ribes glaciale Wallich
Ribes glandulosum Grauer ex Weber 
Ribes glutinosum Benth.
Ribes grossularioides Maxim. 
Ribes henryi Franch.
Ribes hirtellum Michx. 
Ribes hudsonianum Richards 
Ribes indecorum Eastw. 
Ribes inebrians Lindl.
Ribes inerme Rydb.
Ribes irriguum Douglas
Ribes japonicum Maxim.
Ribes lacustre (Pers.) Poir.
Ribes lasianthum Greene
Ribes laurifolium Jancz.
Ribes laxiflorum Pursh
Ribes leptanthum A.Gray
Ribes lobbii A.Gray 
Ribes longeracemosum Franch.
Ribes luridum Hook. & Thoms.
Ribes magellanica
Ribes malvaceum Sm.
Ribes mandschuricum (Maxim.) Komarov
Ribes maximowiczii Batal.
Ribes menziesii Pursh 
Ribes meyeri Maxim.
Ribes missouriense Nutt. 
Ribes montigenum McClat.
Ribes moupinense Franch.
Ribes multiflorum Kit.
Ribes nevadense Kellogg 
Ribes nigrum L. - 
Ribes niveum Lindl.
Ribes odoratum H.L.Wendl. 
Ribes orientale Desf.
Ribes oxyacanthoides L. 
Ribes petiolare Fisch.
Ribes petraeum Wulf.
Ribes pinetorum Greene
Ribes procumbens Pall.
Ribes pulchellum Turcz.
Ribes quercetorum Greene
Ribes roezlii Reg. 
Ribes rotundifolium Michx.
Ribes rubrum L. - 
Ribes sanguineum Purch
Ribes setosum Lindl.
Ribes silvestre (Lam.) Mert. & Koch (syn. R. sativum)
Ribes speciosum Pursh 
Ribes spicatum Robson 
Ribes stenocarpum Maxim.
Ribes tenue Jancz.
Ribes triste Pall. - 
Ribes ussuriense Jancz.
Ribes uva-crispa L. (syn. R. grossularia) 
Ribes viburnifolium A.Gray
Ribes vilmorinii Jancz.
Ribes viscosissimum Pursh
Ribes warszewiczii Jancz.
Ribes wolfii Rothr.